Donato Faggella – magistrato e politico italiano
 Luca Faggella – cantautore e compositore italiano
 Manlio Faggella – avvocato, filologo e traduttore italiano